Яэль Наим (, , род. 6 февраля 1978, Париж) — французско-израильская певица и автор песен. Получила известность в 2008 году после того, как её песня  была использована Apple в рекламе нового ноутбука MacBook Air. Успех этой песни сделал её первой израильской исполнительницей, вошедшей в горячую десятку в США.

Биография 

Яэль Наим родилась в Париже 6 февраля 1978 года в семье французско-тунисских евреев—сефардов. В возрасте 4 лет она переехала со своей семьёй в город Рамат-ха-Шарон в Израиле, где и провела остаток детства. Она служила в Армии обороны Израиля как солистка оркестра ВВС. Яэль начала свою карьеру певицы с роли в мюзикле , и с первого сольного альбома — , который был записан в Лос-Анджелесе с  и выпущен в 2001. Она также пела песню Брюно Куле «You Disappear» для фильма . Вначале она выступала под именем Яэль. Она также пела в дуэте Mashmauyot с .

Наим присоединилась к перкуссионисту Давиду Донатьену и в течение 2 лет они аранжировали и записали 13 песен Наим в студии, расположенной в её парижской квартире. И эти песни стали её 2-м альбомом — «», вышедшим 22 октября 2007 на лейбле . Песни на французском, английском и иврите заслужили шумное одобрение критики, а альбом вошёл во французский чарт лучших альбомов на 11-м месте спустя неделю после выпуска. Её стиль описывается как немного народный, и немного джазовый, с загадочными и вызывающими воспоминания словами, спетые тонким и умышленно хриплым голосом.

В январе 2008 года корпорация Apple использовала её песню «» в рекламе ноутбука «MacBook Air». Стив Джобс сам выбрал песню «New Soul» для запуска «MacBook Air». Благодаря высоким продажам в США песня дебютировала в чарте Billboard Hot 100 16 февраля 2008 года под номером 9, став первой песней Наим, вошедшей в горячую десятку в США, и сделавшей её первой израильской исполнительницей, когда-либо входившей в горячую десятку в Соединённых Штатах. Песня «New Soul» поднялась на 7-е место на следующей неделе. Песня также была использована как саундтрек к фильму «Мальчикам это нравится».

Дискография

Альбомы 
 2001 — 
 2007 — 
 2010 — She Was a Boy
 2015 — Older

Синглы 
 2001 — You Disappear
 2001 — Do I Do
 2001 — Avril
 2007 — Toxic
 2008 — 
 2008 — Too Long
 2009 — Far Far
 2011 — Come Home
 2015 — Dream In My Head

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт  

Певцы и певицы Франции
Певцы и певицы Израиля
Исполнители Atlantic Records